Hefehof bezeichnet

 Hefehof (Hainsfarth), ehemals Höfen genannt, seit dem Mittelalter bezeugte Hofanlage im heutigen Hainsfarth, Bayern
 Hefehof (Hameln), denkmalgeschützte Industrieanlage in Hameln, ehemals zur Produktion von Zucker und Hefe genutzt

Siehe auch
 Hefenhofen